peh – codice ISO 639-3 della lingua bonan
 PEH – vecchio codice valutario ISO 4217 del Sol peruviano, la precedente valuta del Perù, ora sostituita dal nuevo sol peruviano (PEN)